Battenberg kan syfta på:

 Battenbergkaka – en brittisk sockerkaka täckt med marsipan

Personer 
 Battenberg – en tysk grevlig adelssläkt

Geografi 
 Battenberg, Hessen – en stad i Hessen, Tyskland
 Battenberg (Pfalz) – en kommun i Landkreis Bad Dürkheim i Rheinland-Pfalz, Tyskland
 Battenberg Hill – en kulle i Antarktis

Se även 
 Battenburgmönster – ett mönster som tagits fram för att maximera synlighet